Карри (, английское произношение: ):

 Карри (блюдо) — блюдо индийской кухни
 Карри (приправа) — смесь специй
 Японское карри — блюдо японской кухни

 Curry — язык программирования

Фамилия 
 Карри, Альбертина (род. 1973) — аргентинский кинорежиссёр и сценарист, яркий представитель нового аргентинского кино.
 Карри, Артур (1875—1933) — канадский полководец.
 Карри, Арчи (род. 1933) — новозеландский хоккеист на траве.
 Карри, Билли (род. 1950) — британский музыкант и автор песен.
 Карри, Винни (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Карри, Делл (род. 1964) — американский баскетболист, отец Сета и Стефена Карри.
 Карри, Дензел (род. 1995) — американский хип-хоп-исполнитель
 Карри, Джо (1887—1936) — английский футболист.
 Карри, Джон (1949—1994) — британский фигурист.
 Карри, Джудит (род. 1953) — американский климатолог и бывшая руководительница Школы Земли и атмосферных наук в Технологическом институте Джорджии.
 
 Карри, Локлин (1902—1993) — американский и колумбийский экономист.
 Карри, Лорн (1871—1926) — британский яхтсмен, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Карри, Моник (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Карри, Роберт (1881—?) — американский борец, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года.
 Карри, Сет (род. 1990) — американский баскетболист.
 Карри, Стефен (род. 1988) — американский баскетболист.
 Карри, Тим (род. 1946) — английский актёр.
 Карри, Том (1894—1958) — английский футболист и тренер.
 Карри, Филип (род. 1949) — канадский палеонтолог.
 Карри, Хаскелл (1900—1982) — американский математик и логик.
 Карри, Эдди (род. 1982) — американский профессиональный баскетболист.
 Карри, Эдрианн (род. 1982) — американская модель.
 Карри, Энн (род. 1956) — американская телеведущая, журналистка новостей и фотокорреспондент.

Составная фамилия 
 Ллойд-Карри, Андреа (род. 1965) — американская баскетболистка.

Топонимы

См. также